Merla steht für:

geografische Objekte:
 Merla, ein Fluss in der Ukraine
 Merla (Lecco), Ortschaft der Gemeinde Nibionno in der italienischen Provinz Lecco
 Merla (Como), Nebenfluss des Comer Sees
 Punta della Merla, Berg in den Cottischen Alpen

Personen:
 Joan Merla, ein katalanischer Kunstschreiner und Bildhauer 
 Giovanni Merla (1906–1984), italienischer Geologe, Paläontologe und Schriftsteller